Berneuil, commune française de la Charente
 Berneuil, commune française de la Charente-Maritime
 Berneuil, commune française de la Somme
 Berneuil, commune française de la Haute-Vienne

Voir aussi 
Berneuil-en-Bray, commune française de l'Oise
Berneuil-sur-Aisne, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France